Moca (café) — variedade de café proveniente de Moca, no Iêmen
 Porrete — tipo de arma
 Moca (agente metemoglobinizante)

Geografia 
 Moca (Iêmen) — cidade portuária
 Moca (República Dominicana) — capital da província de Espaillat
 Moca (Porto Rico) — cidade
 Moca-Croce — comuna da Córsega, França

Ver também 
 Mooca (distrito de São Paulo) — no Brasil
 Mooca (bairro de São Paulo) — no Brasil
 Mooka — localidade japonesa da província de Tochigi

Desambiguações de topônimos